Печерское сельское поселение — муниципальное образование в составе Хиславичского района Смоленской области России.

Административный центр — деревня Печёрская Буда.

Географические данные 
 Расположение: восточная часть Хиславичского района
 Граничит:
 на севере — с Владимировским сельским поселением
 на северо-востоке — с Череповским сельским поселением
 на востоке — с Починковским районом
 на юго-востоке — с Шумячским районом
 на юге — с Микшинским сельским поселением
 на юго-западе — с Иозефовским сельским поселением
 на западе — с Корзовским сельским поселением
 на северо-западе — с Хиславичским городским поселением

 Крупная река: Сож, Березина.

История 
До 25 мая 1919 года территория поселения входила в состав Пирянской волости Мстиславского уезда Могилёвской губернии, затем земли находились в составе Гомельской губернии, с 30 июня 1919 года поселение уже в составе Смоленской губернии. Печёрский сельский совет был образован в 1950 году.

Печерское сельское поселение образовано Законом от 20 декабря 2004 года.  

Законом Смоленской области от 20 декабря 2018 года, к 1 января 2019 года в Печерское сельское поселение были включены все населённые пункты упразднённого Микшинского сельского поселения.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входят 42 населённых пункта:

Упразднённые населённые пункты
деревни Захарино (Хиславичский район), Моисеевка, Долгий Мост.

Ссылки 
 Сведения на сайте областной администрации
 Сведения на сайте районной администрации

Примечания 

Муниципальные образования Хиславичского района
Сельские поселения Хиславичского района
Сельские поселения Смоленской области